Der Rat für Norwegische Sprache (norwegisch: Språkrådet) ist ein staatliches, beratendes Organ, das sich mit Fragen der norwegischen Sprachformen (Bokmål und Nynorsk) auseinandersetzt. Er richtet sich dabei sowohl an öffentliche Institutionen als auch an Privatleute. Der Rat wurde 2005 gegründet. Direkte Vorgängerorganisationen gab es aber seit 1952.

Zu den Aufgaben des Rates gehört es, die norwegische Sprache als Kulturerbe zu bewahren, das Wissen über die Sprache zu mehren und Toleranz und Respekt zwischen den Benutzern der verschiedenen norwegischen Sprachformen zu fördern. Auch die Normierung der beiden offiziellen Sprachformen sowie die sprachliche Qualitätssicherung bei Schulbüchern gehören zum Aufgabenbereich der Organisation.

Siehe auch 
 Norwegische Akademie für Sprache und Literatur
 Riksmålsforbundet

Weblinks 
 Offizielle Website (norwegisch)

Norwegische Sprache
Organisation (Oslo)
Norwegisch
Gegründet 2005
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kulturelle Organisation (Norwegen)